Ливадия може да се отнася за:
 Ливадия – името на Континентална Гърция по османско време (1470-1830)
 Ливадия – град в Гърция, област Централна Гърция
 Ливадия – каталунският замък на града в Гърция
 Ливадия – град в Русия, Приморски край
 Ливадия – град в Южен Кипър
 Ливадия – град в Северен Кипър
 Ливадия – селище от градски тип в Крим (Украйна)
 Ливадия – село в Гърция, Крит, дем Милопотамос
 Ливадия – село в Гърция, Централна Македония, дем Синтика
 „Ливадия“ – неофициално име на Ливадийския общински стадион в гр. Ливадия, Гърция

Вижте също 
 Ливада